Seznam duhovnikov, ki so delovali v Župniji Videm ob Savi.

Župniki

Viri 

 Ecclesia catholica. Župnija (Videm), Med najlepše kraje slovenskega Štajerja šteje se župnija Videm, Valvasorjev raziskovalni center, Krško 2007 .

seznam
Župnija Videm ob Savi
Dekanija Videm ob Savi